est un roman de 1922 écrit par Harry Leon Wilson.
 
Le roman a été adapté à plusieurs reprises :  
 , une pièce de Broadway de 1922 par George S. Kaufman et Marc Connelly ; 
 Merton of the Movies, titre original du film perdu Les Gaietés du cinéma, réalisé par James Cruze sorti en 1924 ; 
 Make Me a Star, film de William Beaudine, sorti en 1932 ; 
 , titre original du film L'As du cinéma réalisé par Robert Alton et sorti en 1947, avec Red Skelton.

Voir également 
 Mary of the Movies, film de 1923 réalisé par John McDermott utilisant une intrigue similaire ;  
 Polly of the Movies, film de 1927 réalisé par Scott Pembroke utilisant une intrigue similaire.

Homonymie de titre